Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Unihokeju mężczyzn 2016 mają na celu wyłonienie męskich reprezentacji narodowych w unihokeju, które wystąpią w finałach tego turnieju.

Informacje ogólne 
Turniej finałowy organizowanych przez IFF mistrzostw świata odbędzie się na Łotwie w grudniu 2016 roku i weźmie w nich udział 16 drużyn. Automatycznie do mistrzostw zakwalifikowała się Łotwa jako organizator imprezy. O pozostałe 15 miejsc toczyły się kontynentalne kwalifikacje. Wolne miejsca zostały podzielone według następującego klucza geograficznego: Europie przydzielono dziesięć miejsc, Ameryce przyznano dwa miejsca, a trzy przypadły Azji i Oceanii.

Uczestnicy 
W nawiasach przedstawiono aktualne miejsce w rankingu IFF, który bazuje na wynikach z ostatnich dwóch edycji Mistrzostw Świata.

Europa 
W europejskich kwalifikacjach wzięły udział 22 drużyny, które zostały podzielone na cztery grupy: dwie 6-zespołowe oraz dwie 5-zespołowe. 
Zasady kwalifikacji:
 dwie najlepsze drużyny z każdej grupy kwalifikacyjnej.
 dwie najlepsze drużyny zajmujące trzecie miejsce.
 liczenie punktów odbywa się według kolejności.
 1. średnia liczba punktów
 2. średnia różnica bramek
 3. średnie zdobył goli
 4. losowanie

Grupa 1 
Data: 3–7 lutego 2016
Obiekt: Arena Klokocina, Nitra, Słowacja

      = kwalifikacja do turnieju finałowego 

Wyniki

Grupa 2 
Data: 3–7 lutego 2016
Obiekt: Hala Sportowa Uniwersytetu Technicznego w Talinie, Talin, Estonia

      = kwalifikacja do turnieju finałowego       = kwalifikacja do turnieju finałowego jako "lucky loser" 

Wyniki

Grupa 3 
Data: 3–7 lutego 2016
Obiekt: Arena Łochów, Łochów, Polska

      = kwalifikacja do turnieju finałowego       = kwalifikacja do turnieju finałowego jako "lucky loser" 

Wyniki

Grupa 4 
Data: 2–6 lutego 2016
Obiekt: Hala Sportowa Poden, Škofja Loka, Słowenia

      = kwalifikacja do turnieju finałowego 

Wyniki

Ranking drużyn zajmujących 3. miejsce w grupie 
Ze względu na nierówną liczbę drużyn w poszczególnych grupach, nie uwzględnia się wyniku meczu z najsłabszą drużyną, która znajduje się w grupie 6-zespołowej.

    = kwalifikacja do turnieju finałowego z 3. miejsca jako lucky loser

Azja i Oceania 
Zasady kwalifikacji:
 trzy najlepsze drużyny wyłonione podczas rundy Play-off.

Grupa 1 
Data: 2–6 lutego 2016
Obiekt: Pattaya Sports Indoor Stadium, Pattaya, Tajlandia

      = awans do rundy Play-off
Wyniki

Grupa 2 

      = awans do rundy Play-off
Wyniki

Play-Off

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy 

      = kwalifikacja do turnieju finałowego

Ameryka 
Zasady kwalifikacji:
 dwie najlepsze drużyny wyłonione podczas eliminacji.
Data: 12–14 lutego 2016
Obiekt: Olympic Training Centre, Colorado Springs, Stany Zjednoczone

      = kwalifikacja do turnieju finałowego.
Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Przypisy 

Mistrzostwa świata w unihokeju
2016 w unihokeju